Gottfried Colyn ist der Name folgender Personen:

* Gottfried Colyn der Ältere (14. Jahrhundert), deutscher Schöffe und Bürgermeister der Freien Reichsstadt Aachen
 Gottfried Colyn der Jüngere (14. Jahrhundert), deutscher Schöffe und Bürgermeister der Freien Reichsstadt Aachen